Völschow ist der Name folgender Orte:
 Völschow in Mecklenburg-Vorpommern

Völschow ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Völschow (der Erste), Ratsherr in Greifswald und Stammvater der Folgenden
 Joachim Völschow (1591–1664), Professor der Rechte in Greifswald
 Martin Völschow (1546–1613), Bürgermeister von Greifswald
 Mövius Völschow (1588–1650), lutherischer Theologe und Generalsuperintendent in Pommern
 Werner Völschow (1933–2018), deutscher Sänger, Kulturwissenschaftler und Rezitator